Vollath ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Vollath (* 1962), österreichische Juristin und Politikerin (SPÖ)
 Norbert Vollath (1956–2015), deutscher Jazzmusiker und Klangkünstler
 Rainer Vollath (* 1966), deutscher Schriftsteller und Journalist
 René Vollath (* 1990), deutscher Fußballtorhüter
 Richard Vollath (* 1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Follath
 Vollat